Orchestra Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Orchestra Hall (Illinois), ID-Nr. 78001127
 Orchestra Hall (Michigan), ID-Nr. 71000429